Plaza (spanisch für „öffentlicher Platz“) steht für:
 Plaza (Berlin), im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Varieté in Berlin
 The Plaza, New Yorker Luxushotel
 plaza, Einzelhandelskette, siehe Coop eG

Plaza ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Plaza (Venezuela), Gemeinde in Venezuela
 Plaza (Zeanuri), Gemeindeteil der Gemeinde Zeanuri, Provinz Bizkaia, Spanien
 Plaza Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln

Vereinigte Staaten:
 Plaza (Idaho)
 Plaza (North Dakota)
 Plaza (Washington)
 Plaza Park, New Jersey
 Plaza Blanca, New Mexico

Plaza ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Plaza (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Antonio José Plaza (1909–1987), Erzbischof von La Plata
 Aubrey Plaza (* 1984), US-amerikanische Schriftstellerin, Komikerin und Schauspielerin
 Braulio Rodríguez Plaza (* 1944), spanischer Bischof
 Capo Plaza (* 1998), italienischer Rapper
 Daniel Plaza (* 1966), spanischer Leichtathlet
 David Plaza (* 1970), spanischer Radrennfahrer
 Ezequiel Plaza (1892–1947), chilenischer Maler
 Fidencio López Plaza (* 1950), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Querétaro
 Galo Plaza Lasso (1906–1987), ecuadorianischer Politiker
 Heinrich Plaza (1912–1968), deutscher Mediziner
 Ignacio Plaza Jiménez (* 1994), spanischer Handballspieler
 Joan Plaza (* 1963), spanischer Basketballspieler
 Jorge Orlando Aravena Plaza (* 1958), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Juan Bautista Plaza (1898–1965), venezolanischer Komponist
 Julián Plaza (1928–2003), argentinischer Tangokomponist, Arrangeur, Bandoneonist und Pianist
 Leónidas Plaza Gutiérrez (1865–1932), ecuadorianischer Militär und Politiker; von 1901 bis 1905 und von 1912 bis 1916 Präsident seines Landes
 Manuel Plaza (1900–1969), chilenischer Marathonläufer
 María Luisa Fuster de Plaza (1919–1965), argentinische Ichthyologin
 Mélissa Plaza (* 1988), französische Fußballspielerin
 Nicanor Plaza (1844–1918), chilenischer Bildhauer
 Oriana Plaza Alford, venezolanische Ballerina und Ballettlehrerin
 Paco Plaza (* 1973), spanischer Filmregisseur

 Santiago Plaza (* 1938), mexikanischer Sprinter
 Victorino de la Plaza (1840–1919), argentinischer Rechtsanwalt, Vizepräsident und Präsident Argentiniens

Siehe auch:

 Płaza (Begriffsklärung)